Serviteur du peuple - (en ,  ; ) - peut faire référence à :

 Serviteur du peuple, un parti politique ukrainien fondé en 2018 ;
 Serviteur du peuple, une série télévisée humoristique - diffusée entre 2015 et 2019 - dans laquelle joue Volodymyr Zelensky et dont le nom a été repris pour fonder le parti politique ;
 Serviteur du peuple 2, film politique et humoristique réalisé en 2016 à partir de la deuxième saison de la série télévisée Serviteur du peuple.